Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Handy :
 HMS Handy (1856) était une canonnière de la classe Clown lancée en 1856, vendue à Lagos en 1868.
 HMS Handy était un navire de 38 canons de cinquième rang lancé en 1812 sous le nom de HMS Nymphe, en service dans les ports en 1836, renommé Handy en 1871, démantelé en 1875.
 HMS Handy (1882) était une canonnière Rendel (ou "fer plat") lancée en 1882, utilisée pour des essais de tir, renommée Excellent en 1891 comme navire d'entraînement au tir, renommée Calcutta en 1916, renommée Snapper en 1917, vendue en 1924, démantelée en 2008.
 HMS Handy (1895) était un destroyer de classe Handy lancé en 1895, vendu à Hong Kong en 1916.
 HMS Handy (1939) était un destroyer de classe H commandé par la marine brésilienne sous le nom de Jurua, acheté par les Britanniques avant son lancement, lancé sous le nom de Handy en septembre 1939, renommé Harvester en janvier 1940, coulé en 1943.

Voir aussi 
Le HM Handy était un remorqueur qui a été réquisitionné en 1915 pendant sa construction, puis vendu en 1920 sous le nom dAntonio Azambuja.

Références